Raxus Prime es un planeta ficticio del universo de ficción de La guerra de las galaxias.

Características 

Raxus Prime era en principio un planeta del Borde Exterior, con gigantescas elevaciones de terreno. El comercio de aquella zona cubrió el planeta de muchas fábricas, pero sobre todo de incontables generadores de energía. Ahora es poco más que un mundo con refinerías, generadores y metal sobre piedra cubierta de una niebla dorada y tóxica. Su población (1.300.000 habitantes) está formada tanto por humanos como por jawas que han colonizado el planeta.

Raxus fue el planeta donde ocurrió la segunda gran batalla de las Guerras Clon, que el general Kenobi ganó.

Veitinueve años después de la batalla de Yavin, durante la Invasión vong, Boba Fett creó en el planeta, en el que estuvo durante aquella batalla, una Academia Mandaloriana.

Planetas de Star Wars